Лас Пиочас има више значења:

 Лас Пиочас (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пиочас (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пиочас (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику